Elwing bezeichnet:
 Sebastian Elwing (* 1980), deutscher Eishockeytorwart
 Elwing, eine Figur aus Tolkiens Romanen, s. Figuren in Tolkiens Welt